La Battlestar Valkyrie es una nave que aparece en la serie de televisión Battlestar Galactica. 

En el episodio de la tercera temporada Héroe, se revela que fue en esa nave donde transcurrió la mayor parte de la carrera militar de William Adama y Saul Tigh. Ellos fueron trasladados a la Battlestar Galactica, por entonces una nave obsoleta, cuando atacaron a uno de sus propios pilotos en una misión de reconocimiento más allá de la Línea del Armisticio, que podría haber sido descubierto por los cylons. Posteriormente, el piloto apareció vivo tras pasar tres años preso en una base estelar cylon.

Naves de Battlestar Galactica